Rezultati Nacionalnega prvenstva ZDA 1958 v tenisu za moške posamično.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Ashley Cooper je postal prvak, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.
  Mal Anderson (finale)
  Ashley Cooper (prvak)
  Ham Richardson (četrti krog)
  Neale Fraser (polfinale)
  Barry Mackay (drugi krog)
  Alex Olmedo (četrtfinale)
  Kurt Nielsen (prvi krog)
  Dick Savitt (četrtfinale)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri 
 

Moški posamično
1958